Between One and Two – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Between One and Two – cortometraggio del 1916 diretto da Sidney Drew
Between One and Two – cortometraggio del 2011 diretto da Matthew Rome